Æthelwald ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Beim Namen Æthelwald handelt es sich um eine Namensvariante von Æthelweald. Der Name setzt sich aus den altenglischen Elementen æðel „edel“, „vornehm“ und weald „Macht“, „Herrscher“.

Varianten

Namensträger 
 Æthelwald (Deira), Unterkönig von Deira (651–656)
 Æthelwald (East Anglia), König von East Anglia (655–664)
 Æthelwald von Lindisfarne, Heiliger, Bischof von Lindisfarne (721–740)
 Æthelwald Moll, König von Northumbria (759–765)
 Æthelwald (Lichfield), Bischof von Lichfield (818–830)
 Æthelwald (Dunwich), Bischof von Dunwich (fl. 845/870)
 Æthelwold (Wessex) (~868 – 902), Sohn von Æthelred von Wessex
 Æthelwald (Dorchester), Bischof von Dorchester (934/945–949/950)
 Æthelwold von Winchester, Heiliger, Abt von Abingdon (um 954–963), Bischof von Winchester (963–984)
 Æthelwold II. (Winchester), Bischof von Winchester (1006/1007–1012/1013)
 Athelwold († 1156/7), Bischof von Carlisle

Siehe auch 
 Æthelbald

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname